El nombre de María Téllez puede aludir a alguna de las siguientes damas:

 María Téllez de Meneses. Fue señora de Villasís, y era hija de Ruy González de Meneses y de Urraca Fernández de Limia.
 Dora María Téllez
 María Nestora Téllez